Rekonstrukce může označovat:
 Rekonstrukce (stavebnictví) – přestavba nebo návrat ke staršímu nedochovanému stavu stavby
 Rekonstrukce (trestní právo) – zvláštní důkazní prostředek v trestním řízení
 Rekonstrukce státu – český projekt nevládních neziskových organizací
 Historická rekonstrukce nějaké události, např. bitvy
 Rodinná rekonstrukce – terapeutický nástroj
 Období rekonstrukce – období po americké občanské válce

Související články 
 Restaurování
 Revizionismus

Externí odkazy